Rottersdorfer Straße steht für folgende Gebäude in Magdeburg:

 Rottersdorfer Straße 1 (Magdeburg), Wohnhaus
 Rottersdorfer Straße 3 (Magdeburg), Wohnhaus
 Rottersdorfer Straße 6 (Magdeburg), Wohn- und Geschäftshaus
 Rottersdorfer Straße 8, 9 (Magdeburg), Wohn- und Geschäftshaus
 Rottersdorfer Straße 10 (Magdeburg), Wohn- und Geschäftshaus